Newton může být:

příjmení osob
 Alfred Newton (1829–1907) – anglický zoolog a ornitolog
 Becki Newton (* 1978) – americká herečka
 Eunice Newton Foote (1819–1888) – americká vědkyně, vynálezkyně a bojovnice za práva žen
 Helmut Newton (1920–2004) – významný německý fotograf
 Chester Newton (1903–1966) – americký zápasník
 Isaac Newton (1643–1727) – slavný fyzik
 John Newton (1725–1807) – kapitán otrokářské lodi a později anglický kněz, autor textu písně Amazing Grace
 Juice Newton (* 1952) – americká zpěvačka a kytaristka
 June Newtonová (1923–2021) – australská modelka, herečka a fotografka
 Mika Newton (* 1986) – ukrajinská zpěvačka a herečka
 Olivia Newton-Johnová (* 1948) – australská zpěvačka country a populární hudby, skladatelka a herečka
 Paul Newton (* 1945) – původní baskytarista skupiny Uriah Heep

geografický název
 Newton County – název šesti okresů ve Spojených státech amerických
 Newton (Iowa) – město v Iowě v USA
 Newton (Massachusetts)
 Newton (kráter na Měsíci)
 Newton (kráter na Marsu)

jiné významy
 newton – jednotka síly v soustavě SI pojmenovaná po Isaacu Newtonovi
 Newton metr – jednotka momentu síly
 Newtonův integrál
 Newtonova interpolace
 metoda tečen nebo Newtonova metoda – iterační metoda užívaná k numerickému řešení soustav nelineárních rovnic
 Fraktál Newton – fraktální obrazec získaný řešením kořenů polynomu
 Newtonova stupnice – teplotní stupnice
 NEWTON College – soukromá vysoká škola
 NEWTON Media – monitoring tištěných a online médií
 Apple Newton – model kapesního počítače (PDA) od firmy Apple Computer
 Newton OS – operační systém používaný PDA Apple Newton vyráběným v letech 1993–1997 společností Apple Inc.

Rozcestníky - příjmení
Rozcestníky - místopisné jméno